Леонард Майкл Малтин (, род. 18 декабря 1950) — американский , ,  и историк кино. Автор нескольких книг о кинематографе.

Биография 
Малтин родился в Нью-Йорке, у его семьи еврейские корни. Его карьера началась в 15 лет с публикации собственного фэнзина Film Fan Monthly, посвящённого фильмам «золотой эры» Голливуда. Наибольший успех как кинокритику ему принёс сборник , который начал создаваться в 1987 году и был выпущен в сентябре 1989. Это — крупная подборка обзоров и рецензий на самые различные фильмы.

Другие крупные работы Малтина — книга Behind the Camera, посвящённая техническим сторонам создания кино, Leonard Maltin’s Movie Encyclopedia, Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons. В конце 90-х гг. Малтин стал президентом Лосанджелесской ассоциации кинокритиков. Он преподаёт в нескольких киношколах и университетах. В настоящий момент он также ведёт телешоу Secret’s Out для телекомпании ReelzChannel.

Сочинения 
 Movie Comedy Teams (NAL, 1970; revised editions, 1974, 1985)
  (NAL, 1971), reissued as The Art of the Cinematographer (Dover, 1978)
 The Great Movie Shorts (Crown, 1972), reissued as Selected Short Subjects (Da Capo, 1983)
 The Disney Films (Crown, 1973; revised edition, 1985; 3rd edition, 1995 from Hyperion; 4th ed., 2000, Disney Editions)
 Carole Lombard (Pyramid, 1976)
 Our Gang: The Life and Times of the Little Rascals (Crown, 1977; coauthor with Richard W. Bann; revised and reissued as The Little Rascals: The Life and Times of Our Gang, 1992)
 The Great Movie Comedians (Crown, 1978)
 Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons (NAL and McGraw Hill, 1980; revised edition, November 1987)
 The Complete Guide to Home Video (Crown, 1981; coauthor)
 The Great American Broadcast: A Celebration of Radio’s Golden Age (E.P. Dutton, 1997)
 Leonard Maltin’s Movie Crazy (M Press, 2008)
 Leonard Maltin’s 151 Best Movies You’ve Never Seen (HarperStudio, 2010)
 ''Hooked On Hollywood: Discoveries From A Lifetime of Film Fandom (GoodKnight Books 2018)

Издания на русском языке 
 В 2018 году книга «Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons» издана в России под названием «О мышах и магии. История американского рисованного фильма» (ISBN 978-5-604-09670-3) в переводе Фёдора Хитрука.

В популярной культуре 
 В эпизоде «Меха-Стрейзанд» сериала «South Park» Малтин вместе с Робертом Смитом и Сидни Пуатье изображён борцом против страшного зла в лице Барбры Стрейзанд.
 Малтин появляется в эпизоде фильма «Гремлины 2» в роли самого себя. Он даёт разгромную рецензию на первый фильм «Гремлины», после чего подвергается нападению чудищ, фигурирующих в них обоих.
 В эпизоде «Симпсонов» «A Star Is Burns» Мардж называет Малтина «самым симпатичным» из всех кинокритиков на ТВ.
 В мульт-альманахе Bugs & Daffy: The Wartime Cartoons () Малтин вкратце рассказывает о каждом из одиннадцати представленных мультфильмов.
 В псевдодокументальном фильме «Забытое серебро» (1995) Малтин появляется в роли одного из интервьюируемых, рассказывая о забытом новозеландском кинорежиссёре первой трети XX века.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 На IMDB

Киноведы США
Историки кино
Преподаватели Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Университета Южной Калифорнии